Заболотье — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия

Брестская область 
 Заболотье — деревня в Барановичском районе.
 Заболотье — деревня в Брестском районе.
 Заболотье — деревня в Каменецком районе.
 Заболотье — деревня в Кобринском районе.
 Заболотье — деревня в Малоритском районе.

Витебская область 
 Заболотье — деревня в Бешенковичском районе.
 Заболотье — деревня в Браславском районе.
 Заболотье — упразднённый хутор в Голубичском сельсовете Глубокского района.
 Заболотье — деревня в Плисском сельсовете Глубокского района.
 Заболотье — деревня в Прозорокском сельсовете Глубокского района.
 Заболотье — деревня в Лепельском сельсовете Лепельского района.
 Заболотье — деревня в Стайском сельсовете Лепельского района.
 Заболотье — деревня в Крынковском сельсовете Лиозненского района.
 Заболотье — деревня в Лиозненском сельсовете Лиозненского района.
 Заболотье — деревня в Перебродском сельсовете Миорского района.
 Заболотье — деревня в Турковском сельсовете Миорского района.
 Заболотье — упразднённая деревня в Язненском сельсовете Миорского района.
 Заболотье — агрогородок в Оршанском районе.
 Заболотье — деревня в Ветринском сельсовете Полоцкого района.
 Заболотье — деревня в Малоситнянском сельсовете Полоцкого района.
 Заболотье — деревня в Поставском районе.
 Заболотье — упразднённая деревня в Соколищенском сельсовете Россонского района.
 Заболотье — деревня в Толочинском районе.
 Заболотье — посёлок в Толочинском районе.
 Заболотье — деревня в Кубличском сельсовете Ушачского района.
 Заболотье — деревня в Сорочинском сельсовете Ушачского района.

Гомельская область 
 Заболотье — деревня в Буда-Кошелевском районе.
 Заболотье — деревня в Жлобинском районе.
 Заболотье — деревня в Калинковичском районе.
 Заболотье — деревня в Лельчицком районе.
 Заболотье — деревня в Мозырском районе.
 Заболотье — деревня в Октябрьском районе.
 Заболотье — деревня в Петриковском районе.
 Заболотье — агрогородок в Рогачёвском районе.
 Заболотье — деревня в Светлогорском районе.

Гродненская область 
 Заболотье — деревня в Гродненском районе.
 Заболотье — деревня в Кореличском районе.
 Заболотье — деревня в Мостовском районе.
 Заболотье — деревня в Вишневском сельсовете Сморгонского района.
 Заболотье — деревня в Сольском сельсовете Сморгонского района.
 Заболотье — деревня в Щучинском районе.
 Заболотье — бывшее название агрогородка Першемайск в Щучинском районе.

Минская область 
 Заболотье — деревня в Березинском районе.
 Заболотье — деревня в Борисовском районе.
 Заболотье — деревня в Вилейском районе.
 Заболотье — деревня в Воложинском районе.
 Заболотье — агрогородок в Дзержинском районе.
 Заболотье — посёлок в Копыльском районе.
 Заболотье — деревня в Крупском районе.
 Заболотье — деревня в Боровлянском сельсовете Минского района.
 Заболотье — деревня в Луговослободском сельсовете Минского района.
 Заболотье — деревня в Щомыслицком сельсовете Минского района.
 Заболотье — деревня в Молодечненском районе.
 Заболотье — деревня в Несвижском районе.
 Заболотье — деревня в Пуховичском районе.
 Заболотье — агрогородок в Заболотском сельсовете Смолевичского района.
 Заболотье — деревня в Курганском сельсовете Смолевичского района.
 Заболотье — деревня в Стародорожском районе.
 Заболотье — деревня в Узденском сельсовете Узденского района.
 Заболотье — деревня в Хотлянском сельсовете Узденского района.

Могилёвская область 
 Заболотье — деревня в Головчинском сельсовете Белыничского района.
 Заболотье — деревня в Мощаницком сельсовете Белыничского района.
 Заболотье — деревня в Бобруйском районе.
 Заболотье — деревня в Заводскослободском сельсовете Могилёвского района.
 Заболотье — деревня в Пашковском сельсовете Могилёвского района.
 Заболотье — агрогородок в Мстиславском районе.
 Заболотье — агрогородок в Осиповичском районе.
 Заболотье — упразднённая деревня в Славгородском районе.
 Заболотье — упразднённая деревня в Чаусском районе.

Латвия 
 Заболотье — прежнее название села Лидумниеки в Циблском крае.

Россия

Архангельская область 
 Заболотье — деревня в муниципальном образовании «Сольвычегодское» Котласского района, возле населённого пункта Выставка.
 Заболотье — деревня в муниципальном образовании «Сольвычегодское» Котласского района, возле населённого пункта Княжа.
 Заболотье — деревня в Красноборском районе.
 Заболотье — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Заболотье — деревня в Гусь-Хрустальном районе
 Заболотье — деревня в Петушинском районе

Вологодская область 
 Заболотье — деревня в Бабаевском районе.
 Заболотье — деревня в Верховажском районе.
 Заболотье — деревня в Вожегодском районе.
 Заболотье — деревня в Вологодском районе.
 Заболотье — деревня в Кирилловском районе.
 Заболотье — деревня в Востровском сельском поселении Нюксенского района.
 Заболотье — деревня в Нюксенском сельском поселении Нюксенского района.
 Заболотье — деревня в Биряковском сельском поселении Сокольского района.
 Заболотье — деревня в Нестеровском сельском поселении Сокольского района.
 Заболотье — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Заболотье — деревня в Вичугском районе
 Заболотье — деревня в Заволжском районе
 Заболотье — деревня в Ивановском районе
 Заболотье — деревня в Лухском районе

Калужская область 
 Заболотье — деревня в Людиновском районе
 Заболотье — деревня в Перемышльском районе

Кировская область 
 Заболотье — деревня в Лузском районе.
 Заболотье — деревня в Оричевском районе.
 Заболотье — деревня в Подосиновском районе.

Костромская область 
 Заболотье — деревня в Антроповском районе.
 Заболотье — деревня в Межевском районе.
 Заболотье — деревня в Пыщугском районе.
 Заболотье — деревня в Сусанинском районе.
 Заболотье — деревня в Чухломском районе.
 Заболотье — деревня в Шангском сельском поселении Шарьинского района.
 Заболотье — село в Заболотском сельском поселении Шарьинского района.
 Заболотье — деревня в Заболотском сельском поселении Шарьинского района.

Ленинградская область 
 Заболотье — деревня в Тихвинском районе.

Москва 
 Заболотье — деревня в составе Троицкого административного округа.
 Заболотье — бывшая деревня на территории Северного района.

Московская область 
 Заболотье — деревня в городском округе Домодедово.
 Заболотье — деревня в Егорьевском районе.
 Заболотье — деревня в Клинском районе.
 Заболотье — деревня в Раменском районе.
 Заболотье — село в Сергиево-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Заболотье — деревня в Варнавинском районе

Новгородская область 
 Заболотье — деревня в Опеченском сельском поселении Боровичского района.
 Заболотье — деревня в Травковском сельском поселении Боровичского района.
 Заболотье — деревня в Славитинском сельском поселении Волотовского района, близ деревни Городище.
 Заболотье — деревня в Славитинском сельском поселении Волотовского района, близ деревни Славитино.
 Заболотье — деревня в Кневицком сельском поселении Демянского района
 Заболотье — деревня в Тарасовском сельском поселении Демянского района
 Заболотье — деревня в Мошенском районе 
 Заболотье — деревня в Новгородском районе
 Заболотье — деревня в Старорусском районе

Псковская область 
 Заболотье — деревня в муниципальном образовании «Ашевское» Бежаницкого района.
 Заболотье — деревня в Добрывичской волости Бежаницкого района.
 Заболотье — деревня в Великолукском районе.
 Заболотье — деревня в Гдовском районе.
 Заболотье — деревня в Дедовичском районе.
 Заболотье — деревня в Насвинской волости Новосокольнического района.
 Заболотье — деревня в Руновской волости Новосокольнического района.
 Заболотье — деревня в Новоржевском районе. 
 Заболотье — деревня в Островском районе.
 Заболотье — деревня в Палкинском районе.
 Заболотье — деревня в Кулейской волости Печорского района.
 Заболотье — деревня в Паниковской волости Печорского района.
 Заболотье — деревня в муниципальном образовании «Печоры» Печорского района.
 Заболотье — деревня в Порховском районе.
 Заболотье — деревня в Серёдкинской волости Псковского района.
 Заболотье — деревня в Торошинской волости Псковского района.
 Заболотье — деревня в Пыталовском районе.

Рязанская область 
 Заболотье — деревня в Михайловском районе.
 Заболотье — деревня в Сасовском районе.

Смоленская область 
 Заболотье — деревня в Демидовском районе
 Заболотье — деревня в Рославльском районе
 Заболотье — исчезнувшая деревня в Хиславичском районе

Свердловская область 
 Заболотье — посёлок в Артёмовском городском округе.

Тверская область 
 Заболотье— деревня в Аксёновском сельском поселении Андреапольского района.
 Заболотье— деревня в Андреапольском сельском поселении Андреапольского района. 
 Заболотье — деревня в Бельском районе.
 Заболотье — деревня в Калининском районе
 Заболотье — деревня в Лесном районе
 Заболотье — деревня в Лихославльском районе
 Заболотье— деревня в Ждановском сельском поселении Осташковского района.
 Заболотье— деревня в Залучьенском сельском поселении Осташковского района. 
 Заболотье— деревня в Замошском сельском поселении Осташковского района.
 Заболотье — деревня в Спировском районе.
 Заболотье — деревня в Старицком районе.
 Заболотье — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область 
 Заболотье — деревня в Борисоглебском районе.
 Заболотье — деревня в Некрасовском районе.
 Заболотье — деревня в Первомайском районе.
 Заболотье — деревня в Рыбинском районе.
 Заболотье — деревня в Угличском районе.

Украина

Волынская область 
 Заболотье — село во Владимир-Волынском районе.
 Заболотье — село в Любомльском районе.
 Заболотье — посёлок городского типа в Ратновском районе.

Закарпатская область 
 Заболотье — до 2000 года название села Фертешолмаш в Виноградовском районе.

Львовская область 
 Заболотье — село во Львовском районе.
 Заболотье — село в Червоноградском районе

Ровненская область 
 Заболотье — село в Варашском районе.
 Заболотье — село в Млиновском районе.
 Заболотье — село в Рокитновском районе.

Черниговская область 
 Заболотье — село в Бахмачском районе.

Черновицкая область 
 Заболотье — село в Сторожинецком районе.

Водные объекты 
 Заболотье — озеро в Пеновском районе Тверской области России.
 Заболотье — озеро в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.

Улица 
 Заболотье — улица на севере Москвы в районе Северный.

См. также 
 Большое Заболотье
 Малое Заболотье
 Николо-Заболотье